Уэйко (англ. Waco) — многозначный термин.

 Уэйко — город на юге США, в штате Техас, на реке Бразос.
  — город в штате Джорджия, США.
 Уэйко — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.